Allen Island Ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Allen Island (Maine)
 Allen Island (Michigan)
 Allen Island (Oklahoma)
 Allen Island (Wisconsin)